Een Cyborg, samensmelting tussen een mens en machine
Cyborg (roman), een roman van Martin Caidin
Cyborg (DC Comics), een superheld uit de strips van DC Comics
Cyborg (film), een film uit 1989 met Jean-Claude Van Damme
Cyborg 2, een film uit 1992, vervolg op Cyborg (film)
Cyborg 3, een film uit 1994, vervolg op Cyborg 2
Cyborg (album), een album van Klaus Schulze